BBD:
 BBD (метод) () — логистический метод.
 Срок хранения () — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются качественными или дата, когда этот срок истекает.
 Код ISO 4217 Барбадосского доллара.